Mundo ist der Familienname folgender Personen:

 Fe Del Mundo (1911–2011), philippinische Kindermedizinerin 
 Martin Mundo (1882–1941), deutscher Volksdichter
 Miguel Pedro Mundo (1937–1999), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Jataí
 Norbert Mundo (* 1960), deutscher Eishockeyspieler

Spitzname:
 Mundo (Fußballspieler) (Edmundo Suárez Trabanco; 1916–1978), spanischer Fußballspieler

Mundo bezeichnet außerdem:
 MUNDO, Bildungsmediathek der Bundesländer 
 Mundo (Schwert), Werkzeug und zeremonielle Waffe aus Sumatra
 Río Mundo, Nebenfluss des Río Segura in Spanien

Siehe auch:
 El Mundo